Comitatul Calhoun, conform originalului din limba engleză, Calhoun County, este numele a unsprezece comitate din Statele Unite ale Americii, toate numite după vicepreședintele Statelor Unite și senatorul Senatului american, John C. Calhoun.

 Comitatul Calhoun, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Calhoun, statul   -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Calhoun (dezambiguizare)